De wedstrijden van het Nederlandse Eredivisie voetbal uit het seizoen 2020/21 was het 65e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Het seizoen zou uit 34 speelronden van elk negen wedstrijden bestaan, gevolgd door een play-off. De competitie werd op 12 september 2020 geopend met een wedstrijd tussen sc Heerenveen en Willem II, maar in eerste instantie was de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ als eerste ingepland. Deze wedstrijd werd uitgesteld op verzoek van AZ, omdat AZ zich beter wilde voorbereiden op de Europese wedstrijd tegen Dynamo Kiev. De late start van de competitie had te maken met de coronacrisis in Nederland.

Sinds 29 september 2020 werden bij alle Eredivisiewedstrijden geen toeschouwers toegelaten in het stadion. Dit vanwege de landelijke coronamaatregelen in Nederland. Deze maatregel werd meermaals opnieuw verlengd tot het einde van het seizoen. Alleen in speelronde 30 werd er beperkt thuispubliek toegelaten in het stadion als pilotproject.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Inhaalronde 4

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Inhaalronde 1

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Inhaalronde 21

Speelronde 24

Speelronde 25

Inhaalronde 21

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Inhaalronde 21

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32

Speelronde 33

Speelronde 34 

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2020/21